Preis der Schönheit steht für:

 Der Preis der Schönheit, Verfolgungs-Thriller von Paul Lynch (1991) 
 Todesdiät – Der Preis der Schönheit, US-amerikanischer Fernsehfilm von James A. Contner (1996)
 Gia – Preis der Schönheit, US-amerikanischer Spielfilm von Michael Cristofer (1998) 
 Ein starkes Team: Preis der Schönheit, deutscher Fernsehfilm von Ulrich Zrenner (2018)